

Петропавловська сільська рада — сільське поселення, Аскінський район, Башкортостан
 Петропавловська сільська рада — сільське поселення, Катайський район, Курганська область
 Петропавловська сільська рада — сільське поселення, Петропавловський район, Алтайський край

Див. також 
 Петропавлівська сільська рада